

Sigle 
 Autonomous Underwater Vehicle – robot che viaggia sott'acqua

Codici 
 AUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aumo (Papua Nuova Guinea)
 auv – vecchio codice ISO 639-3 del dialetto alvernese, ritirato per unione con lingua occitana (ISO 639-3 oci)